Вирта () — финская фамилия. Известные носители:

 Вирта, Николай Евгеньевич (настоящая фамилия Карельский; 1906—1976) — советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, четырежды лауреат Сталинской премии.
 Вирта, Олави (1915—1972) — финский певец, композитор и киноактёр.

См. также 
 Виртономика
 Виртанен